Jérémy Arès (né le  à Sallanches, en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière avec l'Avalanche du Mont-Blanc dans la Ligue Magnus. Après la relégation du Mont-Blanc il retrouve la Ligue Magnus avec les Chamois de Chamonix en 2012. En 2016, il rejoint les Scorpions de Mulhouse pour un nouveau challenge, il remporte le championnat de France Division 1 en Alsace avant une année sabbatique et un retour au Mont-Blanc son club formateur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2007-2008 || Mont-Blanc U18 ||France U18 ||16 ||10 ||4 ||14 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Mont-Blanc U18 || France U18 ||19 ||20 ||21 ||41 ||32 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2009-2010 || Mont-Blanc U18  || France U18 ||18 ||24 ||21 ||45 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Mont-Blanc U22 ||  France U22 ||9 ||3 ||5 ||8 ||4 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Mont-Blanc U18 || France U22 ||16 ||6 ||10 ||16 ||37 ||4 ||7 ||3 ||10 ||2
|-
|2010-2011 || Avalanche du Mont-Blanc || Ligue Magnus ||24 ||0 ||1 ||1 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6	
|-
|2011-2012 || Mont-Blanc U22 || France 22 ||17 ||14 ||17 ||31 ||37 ||4 ||4 ||4 ||8 ||4
|-
|2011-2012 || Avalanche du Mont-Blanc || Division 1 ||23 ||14 ||7 ||21 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2012-2013 || Hockey Club 74 U22 || France U22 ||19 ||16 ||30 ||46 ||16 ||4 ||4 ||2 ||6 ||6
|-
|2012-2013 || Avalanche du Mont-Blanc || Division 1 ||7 ||2 ||1 ||3 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus ||24 ||0 ||1 ||1 ||0 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2013-2014 || Hockey Club 74 U22 || France U22 ||17 ||21 ||25 ||46 ||14 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2013-2014 || Avalanche du Mont-Blanc || Division 1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus ||21 ||0 ||1 ||1 ||8 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2014-2015 || Avalanche du Mont-Blanc || Division 1 ||26 ||4 ||8 ||12 ||10 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus ||26 ||5 ||4 ||9 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2016-2017 || Scorpions de Mulhouse || France D2 ||24 ||9 ||5 ||14 ||34 ||8 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 2018-2019 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || 5 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2019-2020 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 16 || 1 || 3 || 4 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 11 || 3 || 4 || 7 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 ||23 ||4 ||3 ||7 ||10 ||7 ||4 ||1 ||5 ||2

Au niveau international

| 2009-2010 ||align="left"| Équipe de France U18 ||align="left"| WJC-18 D1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || 4||align="left"| 
|-
| 2011-2012 ||align="left"| Équipe de France U20 ||align="left"| WJC-20 D1B || 5 || 0 || 0 ||0  || 6 || 0||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2013-2014 ||align="left"| Équipe de France de hockey sur glace ||align="left"| International || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 ||0 ||align="left"| 
|-

Trophée et Distinction

France U22
 Meilleur passeur en 2012-2013 et 2013-2014.
 Meilleur buteur en 2013-2014.
 Meilleur pointeur en 2012-2013 et 2013-2014.

France Division 1 
 Champion de la Division 1 en 2016-2017 avec les Scorpions de Mulhouse.

Championnat du monde junior de hockey sur glace

Division 1B
 Il récolte une médaille d'or avec l'Équipe de France en 2011-2012.

Notes et références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Sallanches
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace